Piedra de Cal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedra de Cal, Veracruz, ort, Playa Vicente, 
 Piedra de Cal, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar